Куново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Вепревское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Вепревский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 78 км, до центра муниципального образования Кубенского по прямой — 40 км. Ближайшие населённые пункты — Усово, Дектери, Большой Двор, Орешник.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района